Французская Лига 1 сезона 2012/13 — 75-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Монпелье» защищал титул чемпиона. Сезон начался 11 августа 2012 и закончился 26 мая 2013. Предусмотрен перерыв в чемпионате с 24 декабря 2012 по 12 января 2013 года.
В турнире принимало участие 20 команд. Чемпионом в 3 раз в своей истории стал «Пари Сен-Жермен».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Кан», «Дижон» и «Осер». Их заменили «Бастия», «Реймс» и «Труа», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2011/12.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

Голевые передачи 

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Сулейман Камара в матче за «Монпелье» против «Тулузы», 34 минута (10 августа 2012)..
 Первый автогол сезона: Максвелл из «Пари Сен-Жермен» в матче против «Лорьяна», 4 минута (11 августа 2012).
 Первый пенальти сезона: Златан Ибрагимович в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Лорьяна», 90+1 минута (реализован) (11 августа 2012).
 Первый дубль сезона: Туафилу Маулида в матче за «Бастию» против «Сошо», 83 минута (11 августа 2012).
 Первый хет-трик сезона: Сабер Хелифа в матче за «Эвиан» против «Монпелье», 89 минута (6 октября 2012).
 Самая крупная победа: 5 голов
 «Валансьен» 6:1 «Лорьян» (20 октября 2012)
 «Ницца» 5:0 «Валансьен» (13 января 2013)
 «Лилль» 5:0 «Лорьян» (7 апреля 2013)
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Лорьян» 4:4 «Аяччо» (28 октября 2012)

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Аймен Абденнур из «Тулузы» в матче против «Монпелье», 29 минута (10 августа 2012).
 Первая красная карточка сезона: Джамель Саихи из «Монпелье» в матче против «Тулузы», 39 минута(10 августа 2012).
 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 8
 «Ницца» 2:2 «Бастия» — 5 для «Ниццы» и 3 для «Бастии» (29 сентября 2012)
 «Труа» 2:3 «Ренн» — 4 для «Труа» и 4 для «Ренна» (2 декабря 2012)
 «Ницца» 1:1 «Лион» — 3 для «Ниццы» и 5 для «Лиона» (19 мая 2013)

 Наибольшее количество красных карточек за один матч: 5
 2 марта 2013 «Бастия» 1:0 «Аяччо» — 2 для «Бастии» (Флориан Товен и Жером Ротен) и 3 для «Аяччо» (Матье Шальме, Деннис Олиеч и Бенжамен Андре)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2012/2013
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт во Франции в 2013 году
Франция